Stati Uniti d'America
 Kingsland – città della Contea di Cleveland, Arkansas
 Kingsland – città della Contea di Camden, Georgia
 Kingsland – città della Contea di Llano, Texas